TouchFLO — это пользовательский интерфейс, разработанный HTC . Он используется путем перетаскивания пальца вверх по экрану и перемещения пальца влево и вправо для доступа к общим задачам. TouchFLO использовался в семействе карманных компьютеров HTC Touch и был заменен TouchFLO 3D , который, в свою очередь, был заменен HTC Sense. TouchFLO можно найти на следующих телефонах:

 HTC Touch
 HTC Touch Dual
 HTC Touch Cruise

HTC Touch Viva и  имеют версию TouchFLO 3D, в которой отсутствуют визуальные 3D-эффекты, которые есть на других устройствах с TouchFLO 3D. HTC также называет этот значительно отличающийся пользовательский интерфейс TouchFLO.

Плагин экрана «Сегодня» 
Плагин Today Screen состоит из 3 или 4 вкладок, которые обеспечивают быстрый доступ к ключевым функциям. Вкладки содержат:

 Главная — часы, под которыми указаны номера непрочитанных писем, текстов и пропущенных звонков — каждый из которых связан с соответствующим приложением.
 Погода — отображает погоду для выбранного пользователем города (и прогноз на 5 дней).
 Launcher - 9 настраиваемых ярлыков для приложений.
 Звук — позволяет быстро настроить мелодию звонка и переключить телефон между звуковыми режимами (обычный, вибрация, без звука и т. д.). Доступно только в HTC Touch Cruise .

3D Touch Cube 
Для доступа к 3D Touch Cube проведите пальцем вверх по экрану, а разные стороны куба переключаются между ними, проводя пальцем влево или вправо. Куб имеет 3 стороны:

 Сторона с кнопками « Музыка », « Фото » и « Видео ». Если музыкальный проигрыватель HTC воспроизводит музыку, информацию о воспроизводимом музыкальном фрагменте и средства управления им можно найти под кнопкой «Музыка».
 Сторона, содержащая ярлыки для важных приложений - Электронная почта , SMS/MMS , Internet Explorer , Задачи , Менеджер связи и Календарь .
 Сторона, содержащая 9 настраиваемых ярлыков для контактов с изображениями контактов, а также ярлыки для приложения телефона и полный список контактов.

Ссылки 
https://en.m.wikipedia.org/wiki/TouchFLO - ссылка на версию статьи на английском языке.

HTC